Синор (Індія) - населений пункт у Індії на річці Нармада.
 Синор (перевал) - перевал в Криму.